Ю́ношеская сбо́рная Герма́нии по футбо́лу — футбольная сборная Германии, составленная из игроков младшей возрастной категории.

Существуют следующие юношеские сборные:
 Сборная Германии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Германии по футболу (до 19 лет)